Onderdeel van de Joodse tempel
 Tempelhof-Schöneberg, een district van de Duitse hoofdstad Berlijn
 Berlin-Tempelhof, een stadsdeel binnen bovenstaand district
 Flughafen Berlin-Tempelhof, een voormalige luchthaven in het gelijknamige stadsdeel
 station Tempelhof, een metro- en S-Bahnstation in Berlijn
Tempelhof (dorp), de historische nederzetting waar zich een commanderij van de Tempeliers bevond

Tempelhof (Brugge), een sportdomein in de Brugse wijk Sint-Pieters
Tempelhof (Gent), een straat in de Belgische stad Gent